Die Erste Division 1925/26 war die 26. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. September 1925 und endete am 25. April 1926.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei letzten Vereine stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1925/26